Sarabia hace referencia a varios artículos:

Personas
 Álvaro Sarabia (n. 1978), futbolista chileno.
 Antonio Sarabia (n. 1944), escritor mexicano.
 Emiliano Sarabia (1891-1959), militar mexicano.
 Juan Sarabia (1882-1920), periodista y político mexicano.
 Francisco Sarabia Tinoco (1900-1939), pionero de la aviación mexicano.
 José de Sarabia (poeta) (1594-1641), poeta español.
 José de Sarabia (pintor) (1608-1669), pintor español.
 José Enrique Sarabia (n. 1936), poeta, cantante, arpista, publicista y compositor venezolano.
 Manu Sarabia (n. 1957), futbolista y entrenador español.
 Osvaldo Sarabia (n. 1952), militar chileno.
 Pablo Sarabia jugador español del Paris Saint-Germain (n. 1992)

Lugares
 Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia de Torreón, Coahuila (México).

Véase también
Saravia, apellido de origen sefardí.